Ventimila leghe sotto i mari  – romanzo di Jules Verne del 1870
Ventimila leghe sotto i mari  – film del 1907 diretto da Georges Méliès
Ventimila leghe sotto i mari  – film del 1916 diretto da Stuart Paton
Ventimila leghe sotto i mari  – film del 1954 diretto da Richard Fleischer
20.000 leghe sotto i mari  – film d'animazione del 1970 diretto da Takeshi Tamiya

Pagine correlate 
 20,000 Leagues Under the Sea